Кейс Верхейл (, 9 февраля 1940, Хенгело) — нидерландский филолог-славист, писатель, переводчик.

Биография 
Окончил Утрехтский университет. Защитил диссертацию по теме времени в творчестве Ахматовой в Амстердамском университете. Преподавал русскую литературу в Амстердамском и Гронингенском университете. Дружил с Иосифом Бродским. Живет в Амстердаме и Гааге.

Творчество 
Переводил стихи Анненского, Ахматовой, Мандельштама, И.Бродского, мемуары Надежды Мандельштам, книги Андрея Платонова, с голландского на русский — стихи Гвидо Гезелле, Мартинуса Нейхофа. Автор цикла исторических романов о Тютчеве — «Вилла Бермонд» (премия П.Вяземского), «Соната „Буря“»; статей о переводимых поэтах, о прозе Лидии Гинзбург, поэзии Льва Лосева, Бориса Рыжего и др.

Избранные публикации 
 The theme of time in the poetry of Anna Axmatova (1971)
 Встреча с врагом/ Kontakt met de vijand (1974)
 Verlaat debuut en andere opstellen (1976)
 Antwoord van een buitenstaander (1981)
 Een jongen met vier benen (1982)
 Rusland begint bij de IJssel (1985)
 Een volmaakt overwoekerde tuin (1987)
 De Tutcheffs (1992-…)
 Villa Bermond (1992)
 Stormsonate (2006)
 Een vierkant in de toendra (1993)
 Het mooiste van alle dingen. Romeinse essays (1994)
 Dans om de wereld. Fragmenten over Joseph Brodsky (1997)
 Портрет Люсеберта/ Portret van Lucebert (1998)
 Een kleine knieval (1998)
 De dolende pen (2002)

Публикации на русском языке 
 Вилла Бермонд. СПб.: Журнал «Звезда», 2000
 Танец вокруг мира. Встречи с Иосифом Бродским. СПб.: Журнал «Звезда», 2002
 Соната «Буря». СПб.: Журнал «Звезда», 2010

Награды и признание 
 премия Бюскена Хюэта (1977) — за сборник эссе «Verlaat debuut en andere opstellen» (1976)
 премия Алейды Схот (1991) — за переводы стихов Бродского для книги «De herfstkreet van de havik» (1989)
 премия им. П. А. Вяземского (1999) — за роман «Вилла Бермонд» в русской версии.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Ирина Михайлова. Кейс Верхейл - славист и писатель

Выпускники Утрехтского университета
Преподаватели Амстердамского университета
Преподаватели Гронингенского университета
Слависты Нидерландов
Авторы исторических романов